Molekulska formula -{C13H10S}- se može odnositi na:

 Tiobenzofenon
 Tioksanten